Яловец:
 Синоним можжевельника.
 Яловец (часть доспеха) — яркий флажок, крепящийся к шлему.
 Яловец (гора) — гора в Юлийских Альпах, Словения.

Фамилия:
 Генрих Яловец — австрийский музыкант.
 Элиска Яловцова — чешская кёрлингистка.
  — чешская певица.